Суперкубок Уругвая 2019 () — 2-й розыгрыш Суперкубка Уругвая, в котором встречались чемпион страны сезона 2018 «Пеньяроль» и победитель Промежуточного турнира того же сезона «Насьональ». Встреча состоялась 3 февраля 2019 года на нейтральном поле — национальном стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

Второй раз подряд два самых титулованных клуба страны, «Пеньяроль» и «Насьональ», сошлись в матче за Суперкубок, причём в том же статусе, что и в прошлом году. Однако в 2019 году «Насьональ», после ничьей 1:1, сумел одержать верх над соперником в серии пенальти (4:3). Таким образом, «трёхцветные» стали первым обладателем Суперкубка, который участвовал в игре на правах победителя Промежуточного турнира.

Матч 

Помощники судьи: Габриэль Поповиц Хавьер Кастро

Примечания

Ссылки 
 

2019
Матчи ФК «Пеньяроль»
Матчи ФК «Насьональ» Монтевидео
Спортивные соревнования в Монтевидео